Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Aboukir d'après la bataille navale d'Aboukir remporté en 1798 par Horatio Nelson sur la flotte française commandée par François Paul de Brueys d'Aigalliers :
Le HMS Aboukir est un vaisseau de  rang de 74 canons, initialement baptisé Aquilon pendant son service dans la flotte française. Il est capturé lors de la bataille navale d'Aboukir en 1798 et finalement détruit en 1802.
Le  est un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1807, retiré du service en mer en 1824 et vendu en 1838.
Le  est un vaisseau de  rang de 90 canons lancé en 1848. Il est réarmé avec une propulsion à hélices en 1858 et est vendu en 1877.
Le  est un croiseur cuirassé de classe Cressy lancé en 1900 et torpillé avec deux sister-ships le .

Aboukir